Фо́рум Адриа́на () — самый северный римский город на Европейском континенте, располагался на месте нынешнего города , одного из древнейших городов Нидерландов. Находился в римской провинции Нижняя Германия, присутствует в Tabula Peutingeriana, карте Римских дорог.

Ядро граждан города составили выходцы из племени , живших к западу от батавов. Город располагался рядом с каналом Корбулона , построенным в 47 году римским полководцем Гнеем Домицием Корбулоном для быстрого сообщения между Рейном и Маасом. После восстания батавов, в котором они принимали участие, кананефаты стали лояльными союзниками Рима, тогда же, вероятно, и было основано поселение (69-70 год).

В 121 году император Адриан предпринял длительную поездку по северо-западным границам империи, во время которой посетил поселение кананефатов. Он дал ему статус города и назвал своим собственным именем — Forum Hadriani. Другим названием города, использовавшимся исключительно в официальных случаях, было Municipium Aelium Cananefatium. Аббревиатура этого названия, MAC, была обнаружена на нескольких римских мильных камнях, найденных в окрестностях города.

Около 270 года после нескольких эпидемий и нападений саксов, римляне покинули Форум Адриана.

Ссылки 

 Livius.org: Forum Hadriani

Города Древнего Рима